Scheidham ist der Ortsname von

 Scheidham (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Scheidham (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Schaidham